Tabela końcowa First Division w sezonie 1991/92

M = ilość meczów; Z = zwycięstwa; R = remisy; P = porażki; B+ = bramki zdobyte; B- = bramki stracone; Pkt = punkty

1991 w piłce nożnej
1992 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Anglii
1991 w Wielkiej Brytanii
1992 w Wielkiej Brytanii